Во́лковское — муниципальный округ в составе Фрунзенского района Санкт-Петербурга.

Округ имеет свою символику — герб, знак и флаг. Волк, элемент герба — символ реки Волковки.

К историческим памятникам округа относятся Воскресенская церковь, основанная в XVIII веке, ДК Железнодорожников (бывший Лиговский народный дом графини Паниной) — XIX век, мемориал «Литераторские мостки» — XIX век.

Границы округа 
 от оси Обводного канала в юго-восточном направлении по железнодорожному мосту и по западной стороне полосы отвода Московского направления железной дороги до улицы Белы Куна
 по оси улицы Белы Куна до Будапештской улицы
 по оси Будапештской улицы до улицы Фучика
 по оси улицы Фучика до западной стороны полосы отвода Витебского направления железной дороги
 на север по западной стороне полосы отвода Витебского направления железной дороги до Боровой улицы
 на запад по оси Боровой улицы до Рыбинской улицы
 на север по оси Рыбинской улицы и Рузовского моста до оси Обводного канала
 по оси Обводного канала до железнодорожного моста (до западной стороны полосы отвода Московского направления железной дороги).

Население

Примечания 

Муниципальные образования Санкт-Петербурга
Фрунзенский район (Санкт-Петербург)